Dauphiné-Alperne (fransk Alpes du Dauphiné) er en gruppe bjergkæder i det sydøstlige Frankrig, vest for hovedkæden i Alperne. Øst for passet Col du Galibier og den øvre del af Durancedalen ligger De cottiske Alper, nordøst for floden Arc ligger De graiiske Alper (Vanoise), og vest for floderne Drac og Isère ligger de mindre bjerge på Vercors-plateauet og Chartreuse. Flere toppe er højere end 3.000 meter over havet. Barre des Écrins på 4.102 m er det højeste bjerg i området.

Af bjergkæder indenfor Dauphiné-Alpere finder man Massif des Écrins (i Parc national des Écrins) og Belledonne.

Bjergtoppe 

De højeste bjergtoppe i Dauphiné-Alpene er:

Bjergpas 

De højeste bjergpas i Dauphiné-Alperne er:

{| class="wikitable sortable"
|-----
! Navn
Sted
! Type
Højde (m)
|-----
| Col de la Lauze
| Saint-Christophe-en-Oisans til La Grave
| sne || 3.543 
|-----
| Col des Avalanches || La Berarde til Vallouise
| sne || 3.511 
|-----
| Col de la Casse Deserte || La Berarde til La Grave
| sne || 3.510 
|-----
| Col Emile Pic || La Grave til Vallouise
| sne || 3.502 
|-----
| Col des Ecrins || La Berarde til Vallouise
| sne || 3.415
|-----
| Col du Glacier Blanc || La Grave til Vallouise
| sne || 3.308
|-----
| Col du Sele || La Berarde til Vallouise
| sne || 3.302
|-----
| Breche de la Meije || La Berarde til la Grave
| sne || 3.300 
|-----
| Col de la Temple || La Berarde til Vallouise
| sne || 3.283 
|-----
| Col des Aiguilles d'Arve]
| Valloire til Saint-Jean-d'Arves
| sne || 3.150 
|-----
| Col du Says || La Berarde til Val Gaudemar
| sne || 3.136 
|-----
| Col du Clot des Cavales || La Berarde til La Grave
| sne || 3.128
|-----
| Col du Loup du Valgaudemar || Vallouise til Val Gaudemar
| sne || 3.112 
|-----
| Col Lombard || La Grave til Saint-Jean-d'Arves
| sne || 3.100
|-----
| Breche des Grandes Rousses || Allemont til Clavans
| sne || 3.100 
|-----
| Col du Sellar || Vallouise til Val Gaudemar
| sne || 3.067
|-----
| Col de la Muande || St Christophe til Val Gaudemar
| sne || 3.059
|-----
| Col des Quirlies || Saint-Jean-d'Arves til Clavans
| sne || 2.950
|-----
| Col du Goleon || La Grave til Valloire
| sti || 2.880
|-----
| Pas de la Cavale || Vallouise til Champoléon
| grusvej || 2.740 
|-----
| Col d'Orcières || Dormillouse til Orcières
| ridesti || 2.700 
|-----
| Col de l'Infernet || La Grave til Saint-Jean-d'Arves
| sti || 2.690
|-----
| Col du Galibier
| Col du Lautaret til Saint-Michel-de-Maurienne
| vej || 2.658 
|-----
| Breche de Valsenestre
| Bourg d'Oisans til Valsenestre
| sti || 2.634
|-----
| Col de Vallonpierre || Val Gaudemar til Champoléon
| sti || 2.620
|-----
| Col de Val Estrete || Val Gaudemar til Champoléon
| sti || 2.620 
|-----
| Col de la Vaurze || Val Gaudemar til Valjouffrey
| sti || 2.600 
|-----
| Col de Martignare || La Grave til Saint-Jean-d'Arves
| sti || 2.600 
|-----
| Col des Tourettes
| Orcières til Châteauroux-les-Alpes
| ridesti || 2.580 
|-----
| Col de la Muzelle || St Christophe til Valsenestre
| sti || 2.500 
|-----
| Col de l'Eychauda
| Vallouise til Le Monêtier-les-Bains
| ridesti || 2.429 
|-----
| Col d'Arsine || La Grave til Le Monêtier-les-Bains
| ridesti || 2.400 
|-----
| Col des Prés Nouveaux
| Le Freney til Saint-Jean-d'Arves
| ridesti || 2.293 
|-----
| Col des Sept Laux || Allevard til Bourg d'Oisans
| ridesti || 2.184 
|-----
| Col du Lautaret || Briançon til Bourg d'Oisans
| vej || 2.075 
|-----
| Col de la Croix-de-Fer
| Bourg d'Oisans til Saint-Jean-d'Arves
| vej || 2.062
|-----
| Col du Glandon || Bourg d'Oisans til La Chambre
| vej || 1.951 
|-----
| Col de l'Alpe de Vénosc || Vénosc til Les Deux Alpes
| ridesti || 1.660
|-----
| Col d'Ornon || Bourg d'Oisans til La Mure
| vej || 1.360
|-----
| Col Bayard || La Mure til Gap
| vej || 1.246 
|-----
| Col de la Croix Haute
| Grenoble til Serres og Gap
| vej, jernbane || 1.167
|}

Cykelløb 
Dauphiné-Alperne spiller en central del i cykelløbet Dauphiné Libéré, som hvert år køres i området omkring Dauphiné. De mest kendte bjergpas, som regelmæssigt er en del af de forskellige etaper i løbet, er eksempelvis Col du Galibier, Col de la Chartreuse, Col de la Croix-de-Fer og Mont Ventoux. De samme bjergpas indgår også ofte i Tour de France.

Kildehenvisninger

Eksterne henvisninger 

Bjergkæder i Alperne
Bjergkæder i Frankrig